Bahnhof Fredersdorf steht für:

 Bahnhof Fredersdorf (b Berlin), Haltepunkt in Fredersdorf-Vogelsdorf, Landkreis Märkisch-Oderland
 Bahnhof Fredersdorf (Uckerm), Haltepunkt in Zichow, Landkreis Uckermark